Велика сеоба може бити:

 Велика сеоба народа, назив за миграцијска креања у Европи током позног античког и раног средњовековног раздобља
 Велика сеоба Срба, назив за две велике сеобе Срба, које су се догодиле 1690. и 1737. године

Види још 
 Сеоба (вишезначна одредница)
 Сеоба Срба (вишезначна одредница)